Конисевич — фамилия. Известные носители:
  — советский, украинский и российский актёр и режиссёр.
 Конисевич, Екатерина Владимировна
 Конисевич, Леонид Вацлавович (1914-1993) - моряк, участник ВОВ, также известен как воспитанник А.С. Макаренко и автор подробных воспоминаний о коммуне им. Ф. Дзержинского.